Het ATP-toernooi van Schenectady 1991 (met de officiële naam OTB International Open 1991) werd van 19 tot en met 25 augustus 1991 gehouden in de Amerikaanse stad Schenectady.
Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Central Park in Schenectady.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

1991
Schenectady